Lebid ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Lebid (* 1993), ukrainische Sprinterin
 Serhij Lebid (* 1975), ukrainischer Langstreckenläufer

Lebid (ukrainisch Лебідь) ist der Name eines Dorfes in der Ukraine, siehe Lebid (Ort)